

Білоусово — місто, Жуковський район, Калузька область
 Білоусово — присілок, Велізький район, Смоленська область
 Білоусово — присілок, Томський район, Томська область

Див. також 
 Білоусове
 Білоусівка